Beaver County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:

 Beaver County (Oklahoma)  – okres v Oklahomě
 Beaver County (Pensylvánie)  – okres v Pensylvánii
 Beaver County (Utah) – okres v Utahu